

События 

 Образована рок-группа The Police
 Образована рок-группа INXS
 Образована рок-группа Aksak Maboul
 Образована хардкор-панк-группа Bad Brains
 Образована панк-рок-группа Crass
 Образована хоррор-панк-группа The Misfits
 Образована панк-рок-группа X
 Образована рок-группа Def Leppard
 Образована группа Mezzoforte
Образована рэп-группа Treacherous Three

Хронология 
 14 февраля
 В Детройте основана пауэр-поп группа «The Romantics».
 «The B-52's» отыграли свой дебютный концерт на вечеринке в городе Атенс, штат Джорджия.
 15 февраля — Сид Вишес заменил Глена Мэтлока в качестве басиста «Sex Pistols».
 26 апреля — В Нью-Йорке открылся модный диско-клуб «Студия 54».

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Mull of Kintyre» (Пол Маккартни)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Arrival» (ABBA)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)» (Род Стюарт)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Rumours» (Fleetwood Mac), второе место — «Songs in the Key of Life» (Стиви Уандер), третье место — звуковая дорожка к фильму «Звезда родилась» (Барбра Стрейзанд, Крис Кристофферсон)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Fleetwood Mac за «Rumours»
 «Грэмми» за запись года — The Eagles за «Hotel California»
 «Грэмми» за песню года — «Evergreen» (исполнитель — Барбра Стрейзанд)

Зал славы авторов песен

Зал славы кантри 
 Мерл Трэвис

Лучшие песни года 

 «Hotel California» (Eagles)
 «Heroes» (Дэвид Боуи)
 «Shenna Is A Punk Rocker» (Ramones)
 «Go Your Own Way» (Fleetwood Mac)
 «Alison» (Элвис Костелло)
 «Lust for Life» (Игги Поп)
 «God Save the Queen» (Sex Pistols)
 «Psycho Killer» (Talking Heads)
 «Marquee Moon» (Television)
  «Chinese Rocks» (The Heartbreakers)
 «Blank Generation» (Ричард Хэлл и The Voidoids)
 «We Are the Champions» (Queen)
 «We Will Rock You» (Queen)

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1977 года.

Январь 
 Leave Home (Ramones) (10 января)
 Animals (Pink Floyd) (23 января)

Февраль 
 Marquee Moon (Television), (8 февраля)
 Damned Damned Damned (The Damned), (18 февраля)

Апрель 
 The Clash (The Clash) (8 апреля)
 Rattus Norvegicus (The Stranglers) (15 апреля)

Май 
 Lights Out (UFO) (7 мая)

Сентябрь 
 Blank Generation (Richard Hell & The Voidoids) (8 сентября)
 No More Heroes (The Stranglers) (23 сентября)
 Talking Heads: 77 (Talking Heads) (16 сентября)

Октябрь 
 L.A.M.F. (The Heartbreakers, 3 октября)
 News of the World (Queen, 28 октября)
 Never Mind The Bollocks (Sex Pistols, 28 октября)

Ноябрь 

 Rocket To Russia (Ramones, 4 ноября)

Декабрь 

 Pink Flag (Wire)
 Suicide (Suicide)
Plastic Letters (Blondie)

Неточная дата 
 The World Starts Tonight (Бонни Тайлер)
 The Alice Cooper Show (Элис Купер)
 Alive II (Kiss)
 Bad Reputation (Thin Lizzy)
 Body Love (Клаус Шульце)
 Body Love Vol.2 (Клаус Шульце)
 Casino (Al Di Meola, Columbia)
 Disco dance (Адриано Челентано)
 Exodus (Боб Марли, The Wailers)
 Going for the One (Yes)
 The Golden Greats (Sweet)
 Heroes (Дэвид Боуи)
 I Robot (The Alan Parsons Project)
 (I'm) Stranded (The Saints)
 The Idiot (Игги Поп)
 Innocent Victim (Uriah Heep)
 Lace and Whiskey (Элис Купер)
 Let There Be Rock (AC/DC)
 Live at the London Palladium (Марвин Гей)
 Love Gun (Kiss)
 Love You (The Beach Boys)
 Low (Дэвид Боуи)
 Lust for Life (Игги Поп)
 Mirage (Клаус Шульце)
 The Missing Piece (Gentle Giant, студийный, Chrysalis)
 Motörhead (Motörhead)
 Off the Record (Sweet)
 On Stage (Rainbow)
 Onze Danses Pour Combattre la Migraine (Aksak Maboul)
 Playing the Fool (Gentle Giant, концертный, двойной Chrysalis)
 Plastic Letters (Blondie)
 The Quiet Zone/The Pleasure Dome (Van der Graaf Generator, LP)
 Taken by Force (Scorpions)
 Rain Dances (Camel)
 Saw Delight (Can)
 Sin After Sin (Judas Priest)
 Songs from the Wood (Jethro Tull)
 Spot the Pigeon (Genesis, EP)
 Tecadisk (Адриано Челентано)
 Trans-Europe Express, (Kraftwerk, Kling Klang)
 Young Loud and Snotty (Dead Boys)
 Freeways (Bachman-Turner Overdrive)

Родились 
 1 января — Азра Колакович (ум. ) — боснийская певица
 2 февраля — Шакира — колумбийская певица, автор песен и танцовщица
 19 февраля — Пьер Нарцисс (ум. ) — российский певец камерунского происхождения
 7 марта —  (ум. ) — британский рок-музыкант, барабанщик группы Bolt Thrower
 9 апреля — Джерард Уэй — американский певец и музыкант, вокалист группы My Chemical Romance
 23 апреля — Джон Сина — американский рестлер, актёр и рэпер
 8 мая — Джо Бонамасса — американский гитарист и певец
 28 мая — Хавьера Муньос (ум. ) — шведская певица и хореограф
 4 июня — Роман Мирошниченко — российский и украинский гитарист, композитор и продюсер
 14 июня — Алексей Плотников (ум. ) — российский композитор и рок-музыкант, лидер группы Mechanical Poet
 12 августа — The Jacka (ум. ) — американский рэпер, участник группы Mob Figaz
 1 декабря — Брэд Делсон — американский музыкант, гитарист группы Linkin Park
 7 декабря
 Роман Билык — российский певец, музыкант и композитор, основатель и лидер группы «Звери»
 Доминик Ховард — британский музыкант, барабанщик группы Muse

Скончались 
 2 января — Эрролл Гарнер (55) — американский джазовый пианист, руководитель ансамбля и композитор
 26 февраля —  (36) — американский певец, вокалист группы The Teenagers
 23 марта — Рози Баршони (67) — венгерская актриса, певица и танцовщица
 4 апреля — Енё Задор (82) — американский композитор венгерского происхождения
 30 мая — Пол Дезмонд (52) — американский джазовый саксофонист и композитор
 25 июня — Петко Стайнов (80) — болгарский композитор, дирижёр, скрипач, пианист, педагог и общественный деятель
 27 июня — Сергей Лемешев (74) — советский оперный певец (лирический тенор), оперный режиссёр и музыкальный педагог
 16 июля — Бахытжан Байкадамов (60) — советский казахский композитор
 26 июля — Ганс-Отто Боргман (75) — немецкий кинокомпозитор
 16 августа — Элвис Пресли (42) — американский певец и музыкант, «король рок-н-ролла»
 17 августа — Петрос Петридис (85) — греческий композитор, дирижёр и музыкальный критик
 16 сентября — Марк Болан (29) — британский певец, музыкант и автор песен, лидер группы T. Rex
 22 сентября — Пётр Аболимов (72) — русский советский театровед, сценарист, драматург и балетный либреттист
 30 сентября — Мэри Форд (53) — американская певица и гитаристка
 14 октября — Бинг Кросби (74) — американский певец и актёр
 20 октября
 Ронни ван Зант (29) — американский музыкант, вокалист, автор песен и основатель группы Lynyrd Skynyrd
  (28) — американский музыкант, гитарист, вокалист и автор песен группы Lynyrd Skynyrd
 15 декабря — Александр Галич (59) — советский поэт, писатель и автор-исполнитель
 31 декабря — Пол Акерман (69) — американский музыкальный журналист, редактор журнала Billboard

См. также

Примечания